Зейтуллаєв — кримськотатарське прізвище. Відомі носії:

 Зейтуллаєв Айдер Решатович (*1958) — радянський та український футболіст.
 Ільяс Зейтуллаєв (*1982) — узбецький футболіст.

Кримськотатарські прізвища